Deville se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Émile Deville
 Charles Joseph Sainte-Claire Deville
 Emile Deville